Elena-Gabriela Ruse a fost campioana en-titre, dar a fost eliminată în prima rundă de Bernarda Pera.

Pera a câștigat al doilea titlu în doar două săptămâni, învingând-o în finală pe Anett Kontaveit, cu 6–2, 6–4. Pera nu a pierdut nici un set și nici nu a pierdut mai mult de patru jocuri în nici un set în drumul ei spre titlu.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky loser

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe

2022
WTA Tour 2022